As competições de espada individual masculino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizaram-se no dia 10 de agosto no Centro de Convenções do Olympic Green, em Pequim na China.

Preliminares

Finais

Referências

Eventos da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008